Müller Adolf (1801–1886) zeneszerző
 Müller Adolf (1844–1918) tanító